Хамадан:
 Хамадан — город в Иране.
 Хамадан (аэродром) — военный аэродром Хамадан, расположен в 47 км севернее города Хамадан.
 Хамадан (аэропорт) — аэропорт города Хамадан, расположен вблизи города Хамадан.
 Хамадан — одна из провинций (останов) Ирана.
 Хамадан — шахрестан в составе одноимённой иранской провинции.
 Хамадан, Александр Моисеевич (настоящая фамилия Файнгар; 1908—1943) — советский журналист, военный корреспондент.